Prgomelje est un toponyme qui peut désigner :
 Prgomelje, un village de Croatie situé dans la municipalité de Bjelovar, comitat de Bjelovar-Bilogora ;
 Prgomelje, un village de Croatie situé dans la municipalité de Pakrac, comitat de Požega-Slavonie.